St. Patrick’s Church steht für:

Kirchengebäude im Vereinigten Königreich:
 St Patrick’s Church (Greenock)
 St Patrick’s Church (Kilsyth)

im NRHP gelistete Objekte:
 St. Patrick’s Church (Iowa), ID-Nr. 78001245
 St. Patrick’s Church (Louisiana), ID-Nr. 74000936
 St. Patrick’s Church (Bristol County, Massachusetts), ID-Nr. 83000724
 St. Patrick’s Church (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 85000027
 St. Patrick’s Church (Wisconsin), ID-Nr. 83003392

Siehe auch:
 St. Patrick’s Catholic Church
 St. Patrick’s Roman Catholic Church
 Old St. Patrick’s Church